C3H7NO – formula molecolare del dimetilformammide
C3H7NO – formula molecolare dell'ossazolidina

Formule molecolari